Teme steht für:
 River Teme, Fluss in Wales, England 
 Teme River, Fluss in Neuseeland

Teme ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge da Conceição Teme, osttimoresischer Politiker

Siehe auch:
 Temme
 Deme